Кирил Стоянов може да се отнася за:

 Кирил Стоянов (1878-1909), български революционер